Tsurumi-ku, quartiere di Yokohama
 Tsurumi-ku, quartiere di Osaka